

Événements

Pièces de théâtre publiées
 Sophonisbe, première tragédie d’Antoine de Montchrestien.

Pièces de théâtre représentées

Récompenses

Naissances

Décès

Voir aussi 
 L'année 1596 dans tous les domaines.
 1596 en littérature

XVIe siècle au théâtre
Theatre